Aeolos (auch Äolos, Aiolos oder Aeolus, altgriechisch Αἴολος) steht in der griechischen Mythologie für:

 Aiolos (Windgott), eine Windgottheit
 Aiolos (Stammvater), Stammvater der Hellenen
 Aiolos (Sohn des Hippotes), Sohn des Hippotes und der Melanippe, Urenkel des Stammvaters Aiolos
 Aiolos (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon und der Arne, Enkel des vorigen Aiolos

als neuzeitliche Bezeichnung:
 Aeolus (Schiff, 1872), deutsche Bark
 Aeolus (Schiff, 2014), niederländisches Errichterschiff
 Aeolus (Luftschiff), das Luftschiff Paul Haenleins von 1872
 Aeolus Air, gambische Fluggesellschaft
 ADM-Aeolus, ein Forschungssatellit der ESA
 Aeolus (Automobilmarke), die englische Namensbezeichnung einer automobilen Submarke des chinesischen Automobilherstellers Dongfeng, der mit dieser Bezeichnung einer bestimmten Automodellfamilie seines Modellportfolios einen englischen Namen gibt. Die chinesische Namensbezeichnung der Submarke derselben Automodellfamilie ist „Fengshen“.
 Aiolos (Fahrradhersteller), deutscher Fahrradproduzent aus Berlin
 Aeolus II, eine Windkraftanlage bei Wilhelmshaven
 Aeolus (Software), ein Computerprogramm zur Simulation von Pfeifenorgeln
 Internationaler Aeolus Bläserwettbewerb, Musikwettbewerb in Düsseldorf
 Mount Aeolus, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Äolsharfe